Wendisch Buchholz ist der historische Name folgender Orte in Brandenburg: 
 Märkisch Buchholz, amtsangehörige Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald
 Wüsten-Buchholz, Ortsteil der Stadt Perleberg im Landkreis Prignitz